Оберварт () — город , окружной центр в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт.  . Официальный код  —  10917.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Понгракц (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 10 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бургенланда
Окружные центры Бургенланда